X47 ou X-47 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Northrop Grumman X-47A Pegasus, un démonstrateur technologique américain ;
 Northrop Grumman X-47B, un prototype de drone de combat américain ;
 , un prototype de drone de combat américain.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres